

Persone
Alessandro Caroli – scrittore italiano
Angelo Caroli – giornalista, scrittore e calciatore italiano
Anna Caroli – attrice teatrale e cinematografica italiana
Carlo Caroli – pittore italiano
Daniela Caroli – attrice e doppiatrice italiana
Daniele Caroli – ex ciclista italiano
Ernesto Caroli – sacerdote italiano, fondatore dell'Antoniano
Flavio Caroli – critico d'arte e storico dell'arte italiano
Germana Caroli – cantante italiana
Giovanni Caroli – teologo italiano
Giuseppe Caroli – politico italiano
Guido Caroli – ex pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
Luigi Caroli – patriota, militare e scrittore italiano
Mario Caroli – flautista italiano
Martino Caroli – avvocato e politico italiano
Pierre Caroli – teologo francese
Rodolfo Caroli – arcivescovo cattolico italiano
Sara Caroli – pallavolista italiana

Medicina
Malattia di Caroli – Cisti congenite dei dotti biliari intraepatici.

Storia di famiglia 
 Caroli – una delle più importanti famiglie circensi italiane

Altro
Cor Caroli – stella 
Stazione meteorologica di Scandiano-Ca' de' Caroli – stazione meteorologica italiana